Parque do Povo pode referir-se a:

 Parque do Povo (São Paulo)
 Parque do Povo (Presidente Prudente)
 Parque do Povo (Campina Grande)
 Parque do Povo (Berkeley)
 Parque do Povo (Toledo)